Княжица:

Княжи́ца - местное название красной смородины (Вологодская область, Вологодский район).

Белоруссия 
 Княжица — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Княжица — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Княжица — река в Некоузском районе Ярославской области; приток реки Ильд.

См. также 
 Княжицы